Conejillos puede referirse a:

El nombre común de la planta Antirrhinum majus.
El nombre común de la planta Fumaria capreolata
El nombre común de la planta '''''Fumaria officinalis.